Neottiura är ett släkte av spindlar som beskrevs av Menge 1868. Neottiura ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Klotspindlar
Neottiura